В данной таблице представлены мировые рекорды на дистанции 3000 метров. Первый официальный мировой рекорд был ратифицирован ИААФ 6 июля 1974 года. Также представлены результаты, которые были показаны до 1974 года.

Хронология рекордов до 1974 года

Хронология рекордов после 1974 года

Примечания

Ссылки 
 ARRS 

Бег на средние дистанции
Бег 03000 ж